Das AEGON International 2014 war ein Tennisturnier, welches vom 16. bis zum 21. Juni 2014 in Eastbourne stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde auf Rasen ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in ’s-Hertogenbosch die Topshelf Open gespielt, die genau wie die AEGON International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das AEGON International 2013 fand am 14. und 15. Juni 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim AEGON International 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 163 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 158 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 164 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Eastbourne